Pitágoras puede referirse a:

Pitágoras, filósofo y matemático griego antiguo (582-507 antes de Cristo).
Conceptos filosóficos, matemáticos y músicos en su honor (de Pitágoras o pitagóricos):
Escuela de Pitágoras
Escala de Pitágoras
Martillos de Pitágoras 
Tabla de Pitágoras
Teorema de Pitágoras
Constante de Pitágoras
Árbol de Pitágoras
Terna de Pitágoras
Coma de Pitágoras

Versos dorados de Pitágoras
Copa de Pitágoras
Topónimos astronómicos en su honor:
Pitágoras, cráter lunar
6143 Pythagoras, asteroide
Pitágoras de Éfeso, tirano de esa polis hacia el 600 antes de Cristo.
Pitágoras de Selinunte, tirano de esa polis hasta el 519 antes de Cristo -:ca:Pitàgores de Selinunt-
Pitágoras de Regio, escultor griego del siglo V antes de Cristo.
Pitágoras de Esparta, general espartano, cuñado o yerno del rey Nabis, que luchó contra los romanos de Tito Quincio Flaminino en la llamada guerra contra Nabis (195 antes de Cristo).
Pitágoras, un vidente de Alejandro Magno
Pitágoras, un liberto del emperador Nerón, con el que celebró una boda solemne.
Pitágoras, un navegante y geógrafo que exploró la costa del Mar Rojo para Ptolomeo II.
Pythagoras Papastamatiou, escritor griego del siglo XX -:en:Pythagoras Papastamatiou-

Notas

Nombres griegos